Stare Guty peut désigner en Pologne :
 Stare Guty, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Stare Guty, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Stare Guty, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie